Parafie pod wezwaniem św. Elżbiety

 Parafia św. Elżbiety Węgierskiej w Lubieszewie
 Parafia św. Elżbiety Węgierskiej w Łodzi
 Parafia św. Elżbiety w Orłowie

Zobacz też 
 kościół św. Elżbiety

Elżbieta, św.
!